Алексе́й Фо́мкин: Фомкин, Алексей Викторович (род. 1973) — артист балета, исследователь балетного образования.
 Фомкин, Алексей Леонидович (1969—1996) — советский актёр, исполнитель главной роли в фильме «Гостья из будущего».